Taihe Gong oder Taihegong () bezeichnet verschiedene daoistische Tempel:

 Wudangshan Taihe Gong 武当山太和宫、紫霄宫 in Danjiangkou, Hubei
 Kunming Taihe Gong 昆明太和宫 in Kunming, Yunnan (vgl. Taihe Gong Jindian)
 Taihe Gong 太和宫 in Yan’an, Shaanxi, siehe Yan’an Taihe Gong
 Qianshan Taihe Gong 千山太和宫, Anshan, Liaoning, Qian Shan
 Gansu Pingliang Taihe Gong 甘肃平凉太和宫 Pingliang, Gansu